Rhizostoma pulmo — вид медуз из семейства Rhizostomatidae отряда корнеротов (Rhizostomeae). Обитает в северо-восточной Атлантике, а также в Адриатическом, Средиземном, Чёрном и Азовском морях. Он также встречается в Южной Атлантике у западного побережья Южной Африки и в .

Описание 

Является распространенным видом в Ирландском Море. Обычно она достигает 40 см в диаметре, но в исключительных случаях может достигать 150 см или больше, что делает её самой крупной медузой в британских и ирландских водах (Cyanea capillata достигает ещё большего размера, но у берегов Британии по размеру уступает Rhizostoma pulmo). 13 июля 2019 года биолог Лиззи Дейли нырнула у берегов Корнуолла в Соединенном Королевстве вместе с подводным кинематографистом Дэном Эбботтом. Два водолаза задокументировали свою встречу с бочкообразной медузой Rhizostoma pulmo размером с человека. 

Rhizostoma pulmo является умеренно-ядовитой, но не представляет смертельной опасности, в отличие от других видов. Симптомы отравления включают ощущение жжения на коже, дерматиты и язвы, что подтверждает их токсичность для человека. Однако данный вид не является смертельно опасным для человека.

Медузы этого вида - любимая еда кожистой черепахи.

В Азии данные медузы являются источником биологически активных компонентов, используемых в пищевой и медицинских сферах. Одно из исследований показывает, что при промывании водными растворами и выделении высокомолекулярных белков из экстракта (например, путем мембранной фильтрации) можно уменьшить возможные токсические эффекты из экстрактов медузы и сконцентрировать потенциальные биологически-активные компоненты. Их можно использовать как питательные ингредиенты, а также в косметологии.

Примечания 

Сцифоидные
Животные, описанные в 1778 году